Mario Méndez Olagüe (Guadalajara, 1 de junho de 1979) é um futebolista profissional mexicano, defensor, milita no Club de Fútbol Atlas.

Carreira 
Mario Méndez integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa América de 2004.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Nascidos em 1979
Futebolistas do México
Futebolistas do Club Atlas
Futebolistas do Deportivo Toluca Fútbol Club
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Futebolistas do Club Irapuato
Futebolistas do Club Atlético Vélez Sarsfield
Futebolistas do San Luis Fútbol Club
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2004
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Naturais de Guadalajara (México)